Les Caprinés () ou Caprins sont une sous-famille de Bovidés qui comprend notamment les chèvres, les moutons et les chamois.
Dans les nouvelles classifications, cette sous-famille devient la tribu Caprini au sens large.

Classification 

On distingue plusieurs genres et espèces :
 Ammotragus Blyth, 1840.
 Ammotragus lervia (Pallas, 1777) — mouflon à manchettes
 Boötherium Leidy, 1852 (éteint)
 Boötherium bombifrons Harlan, 1825 — bœuf musqué casqué (éteint)
 Budorcas Hodgson, 1850.
 Budorcas taxicolor Hodgson, 1850 — takin.
 Capra Linnaeus, 1758 (chèvres et bouquetins).
 Capra aegagrus Erxleben, 1777 — chèvre sauvage, en Turquie, en Iran et dans le Caucase
 Capra aegagrus aegagrus
 Capra aegagrus creticus
 Capra aegagrus hircus Linnaeus, 1758 (ou Capra hircus) — chèvre domestique
 Capra caucasica Güldenstädt & Pallas, 1783 — chèvre du Caucase occidental
 Capra cylindricornis (Blyth, 1841) — chèvre du Caucase oriental
 Capra falconeri (Wagner, 1839) — chèvre du Cachemire ou markhor
 Capra ibex Linnaeus, 1758 — bouquetin des Alpes
 Capra nubiana F. Cuvier, 1825 — bouquetin de Nubie
 Capra pyrenaica Schinz, 1838 — bouquetin des Pyrénées
 Capra sibirica (Pallas, 1776) — yanghir
 Capra walie Rüppell, 1835 — bouquetin d'Abyssinie
 Hemitragus Hodgson, 1841 — tahrs.
 Hemitragus hylocrius (Ogilby, 1838) — tahr des Nilgiri.
 Hemitragus jayakari Thomas, 1894 — tahr d'Arabie.
 Hemitragus jemlahicus (H. Smith, 1826) — tahr de l'Himalaya ou jharal
 Naemorhedus Hamilton Smith, 1827 (serows).
 Naemorhedus baileyi Pocock, 1914 - bouquetin du Népal
 Naemorhedus caudatus (Milne-Edwards, 1867) - goral à queue longue
 Naemorhedus crispus (Temminck, 1845) - chèvre du Japon ou serow du Japon
 Naemorhedus goral (Hardwicke, 1825) - goral
 Naemorhedus sumatraensis (Bechstein, 1799) - serow
 Naemorhedus swinhoei (Gray, 1862) - chèvre de Taïwan
 Oreamnos Rafinesque, 1817.
 Oreamnos americanus (Blainville, 1816) — chèvre de Montagne
 Ovibos Blainville, 1816.
 Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780) — bœuf musqué.
 Ovis Linnaeus, 1758 (moutons et mouflons).
 Ovis ammon (Linnaeus, 1758) — mouflon méditerranéen, argali
 Ovis aries (Linnaeus, 1758) — mouton domestique
 Ovis canadensis Shaw, 1804 — mouflon canadien
 Ovis dalli Nelson, 1884 — mouflon de Dall
 Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 — mouflon des neiges
 Ovis vignei Blyth, 1841 — urial
 Pseudois Hodgson, 1846 - bharal
 Pseudois nayaur (Hodgson, 1833) — grand bharal ou mouton bleu
 Pseudois schaeferi Haltenorth, 1963 — petit bharal
 Rupicapra Blainville, 1816
 Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845 — isard
 Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) — chamois

Phylogénie 

Les Caprinae forment un clade des Aegodontia (bovidés à dents de chèvres). D'autres auteurs parlent de Caprini formant un clade des Antilopinae lato sensu.

Les caprinés résultent d'une rapide adaptation, il y a 11 Ma, à la vie montagnarde par réduction de leur métacarpes à la suite de leur isolement dans les montagnes du mégarchipel entre les mers Méditerranée et Paratéthys.

Leur rapide radiation explique la difficulté de définir un arbre phylogénétique précis des caprinés. On distingue clairement une lignée d'ovibovins rassemblant les genres Ovibos, Nemorhaedus et Capricornis, une autre d'ovins (genres Ovis et Nilgiritragus) dont les Budorcas ou les Myotragus† pourraient être un précurseur et enfin la lignée des chèvres (Pseudois, Hemitragus et Capra). En revanche, on n'arrive pas encore à placer de façon stable les genres Rupicapra, Ammotragus, Oreamnos ou Arabitragus.

Relations internes de Caprinae basées sur l'ADN mitochondrial.

Voir aussi

Références taxinomiques

Liens externes 
 La Chèvre : la revue des éleveurs de chèvres

Notes et références 

Sous-famille de mammifères (nom scientifique)
Caprin